Zagrebačka nogometna zona - Zapad za sezonu 1982./83. je predstavljala ligu petog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bio "Končar" iz Zagreba.

Ljestvica 

 Začretje - tadašnji naziv za Sveti Križ Začretje

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci  
 Liga Zagrebačke nogometne regije 1982./83.
 Nogometna zona ZO Bjelovar 1982./83. 
 III. regionalna nogometna liga Varaždin-Čakovec 1982./83.

Izvori  
 Branko Piljek: Monografija zagorskog sporta, Zabok, 2011., , str. 42 
 Ico Kerhin, Miroslav Rede: Platinasti jubilej Zagrebačkog nogometnog saveza : 1919 - 1994 , Zagreb, 1995., str. 204 
 Branko Mesarić, Josip Ljubić: 70 godina nogometa u Jarunu, Gajevu i Staglišću : 1921. – 1991. , Zagreb, 1991., str. 73 
 Zdenko Vuković: NK "Jaska" : (1925. – 1995.), Jastrebarsko, 1997., , str. 201-203     
  

1982-83 zona
Zagreb-zona
1982-83 Zagreb-zona